På främmande mark kan syfta på:

 På främmande mark (1949) – en amerikansk film från 1949 i regi av William A. Wellman (originaltitel: Battleground)
 På främmande mark (1965) – en brittisk film från 1965 i regi av Michael Anderson (originaltitel: Operation Crossbow)
 På främmande mark (2000) – en dansk krigsfilm från 2000 med bland andra Mikkel Bay Mortensen och Nikolaj Coster-Waldau (originaltitel: På fremmed mark)
 På främmande mark (2003) – en finsk kortfilm från 2003 med bland andra Ville Haapasalo (originaltitel: Vieraalla maalla)